Bocksberger ist der Familienname folgender Personen:

 Melchior Bocksberger (* um 1537, † um 1587), österreichischer Maler und Zeichner